Кизима — фамилия.
 Кизима, Александр Леонтьевич (1913—1958) — организатор производства, лауреат Сталинской премии.
 Кизима, Андрей Иванович (1918—1994) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кизима, Василий Трофимович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.